Основна школа „Вук Караџић“ може да се односи на:
 ОШ Вук Караџић (Бараћи)
 Основна школа Вук Караџић (Београд), у Београду
 Основна школа Вук Караџић (Велика Грабовница)
 ОШ „Вук Караџић“ (Вишеград), у Вишеграду
 ОШ „Вук Караџић“ Пуковац, Дољевац
 ОШ „Вук Караџић“ (Доњи Вијачани), у Доњим Вијичанима
 Основна школа Вук Караџић (Лебане), у Лебану
 ОШ „Вук Караџић“ (Лесковац) у Лесковцу
 ОШ „Вук Караџић“ (Лозница), у Лозници
 ОШ Вук Караџић (Пирот)
 ОШ „Вук Караџић“ (Подгорица) у Подгорици
 Основна школа Вук Караџић (Пуковац)
 ОШ Вук Караџић (Смедеревска Паланка), у Смедеревској Паланци
 ОШ „Вук Караџић” Чачак у Чачку
 ОШ „Вук Караџић“ Сурчин
 ОШ „Вук Ст. Караџић” ИО Доња Бела Река
 Основна школа „Вук Караџић“ Шабац
 ОШ „Вук Караџић” Доброселица
 ОШ „Вук Караџић” Прибој
 ОШ „Вук Караџић” Кладница
 ОШ „Вук Караџић” Стојник
 ОШ „Вук Караџић” Липе
 ОШ „Вук Караџић” Крњево
 ОШ „Вук Караџић” Глоговац
 ОШ „Вук Караџић” Кнић
 ОШ „Вук Караџић” Рибница
 ОШ "Вук Караџић" (Крушевац)
 ОШ „Вук Караџић” Вождовац
 ОШ „Вук Kараџић” Бајмок
 ОШ „Вук Караџић” Ниш
 ОШ „Вук Караџић” Чукарица

Види још 
 ОШ „Вук Стефановић Караџић” Крагујевац

Вук Стефановић Караџић